Фабр () — французская фамилия. Известные носители:
 Фабр, Александр Яковлевич (1782 — после 1833) — российский генерал-майор Корпуса инженеров путей сообщения.
 Фабр, Андрей Яковлевич (1791—1863) — историк, археолог, екатеринославский губернатор (1847—1857).
 Фабр, Антуан Франсуа Ипполит (1797—1853) — французский врач и сатирик, редактор.
 Фабр д’Оливе, Антуан (1767—1825) — французский драматург, учёный и философ-мистик.
 Фабр д’Эглантин (1750—1794) — французский писатель и политический деятель.
 Фабр де л'Од, Жан-Пьер (1755—1832) — французский политический деятель.
 
 Фабр, Жак Поль Антонен (1837—1919) — французский историк литературы, священник.
 Фабр, Жан-Пьер (род. 1952) — тоголезский политический деятель.
 Фабр, Жозеф (1842—1916) — французский писатель и политический деятель.
 Фабр, Клод Доминик Ком (Фабр из Эро; Claude Dominique Côme Fabre; 1762—1793) — французский революционер, член Конвента.
 Фабр, Люсьен (1889—1952) — французский писатель, инженер по специальности.
 Фабр, Мари-Жак-Жозеф-Викторен (1785—1831) — французский писатель.
 Фабр, Мариус (1890—1945) — французский спортсмен (международные шашки).
 Фабр, Огюст (1797—1870) — французский историк.
 Фабр, Паскаль (род. 1960) — французский автогонщик.
 Фабр, Пьер (1716—1791) — французский хирург.
 Фабр, Пьер Жан (1588—1658) — французский медик и алхимик.
 Фабр, Сатюрнен (1884—1961) — французский актёр.
 Фабр, Синди (род. 1985) — «Мисс Франция» 2005 года.
 Фабр, Тьерри (1982) — французский дзюдоист.
 Фабр, Фердинанд (1827—1898) — французский поэт и романист.
 Фабр, Франсуа-Ксавье (1766—1837) — французский живописец.
 Фабр, Эдуард-Шарль (1827—1896) — архиепископ монреальский.
 Фабр, Эмиль (1869—1955) — французский драматург и театральный деятель.
 Фабр, Ян (род. 1958) — бельгийский художник и скульптор, театральный режиссёр, сценарист, хореограф.

Часть фамилии
 Фабр-Домерг, Поль (1861—1940) — французский зоолог и медик.

См. также 
 Фабри
 Дебют Фабра — дебют в международных шашках.